Натчез или Натчес,  — несколько топонимов в США и название индейского племени.

 Натчез (Миссисипи)
 Натчез-Трейс — историческая дорога, ныне штат Миссисипи
 Натчез (народ)
 Натчез (язык)